Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2021 vond plaats van zondag 7 tot en met vrijdag 12 november 2021 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 31e editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland kon haar titel niet komen verdedigen. Zij nam deel aan het eindejaarskampioenschap.

De als eerste geplaatste Britse Emma Raducanu had een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor echter meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

Het achtste reekshoofd, Alison Riske uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Roemeense lucky loser Jaqueline Cristian in drie sets. Riske wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de kwartfinale – haar partner Greet Minnen kwam niet voorbij de tweede ronde. Beiden werden uitgeschakeld door de Amerikaanse Danielle Collins

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Arantxa Rus en Tamara Zidanšek hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Julia Lohoff en Renata Voráčová, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Russische duo Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Chinese koppel Wang Xinyu en Zheng Saisai in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Dzalamidze had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Rachimova één.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Vivian Heisen uit Duitsland – zij strandden in de eerste ronde.

Ook voor de Nederlandse Rosalie van der Hoek en Ankita Raina (India) viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2021
Linz